Competiția de 100 de metri liber masculin de la Campionatele Mondiale de Natație 2022 (25 m) s-a desfășurat pe 14 și 15 decembrie 2022.

Recorduri
Înainte de competiție, recordurile mondiale și ale campionatelor existente erau după cum urmează.

Următoarele noi recorduri au fost stabilite în cadrul acestei competiții:

Rezultate

Serii
Seriile au început pe 14 decembrie la ora 12:03.

Semifinale
Semifinalele au început pe 14 decembrie la ora 20:08.

Finală
Final a avut loc la 15 decembrie la 19:42.

Note

Campionatele Mondiale de Natație (25 m)